Taramelli est un nom de famille d'origine italienne (lombarde) notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Torquato Taramelli (1845–1922), archéologue et géologue italien ;
 Antonio Taramelli (1868–1939), archéologue et géologue italien, fils du précédent.

Notes et références